Alcatraz har flere betydninger:
 Alcatraz – ø med nedlagt fængsel i San Francisko-bugten
 Alcatraz of the Rockies – statsligt amerikansk sikkerhedsfængsel